Quintana – miasto w USA, w stanie Teksas
 Quintana – miasto i gmina w Brazylii
 Quintana – stacja metra w Madrycie
 Quintana Hubbs, 1934 – monotypowy rodzaj ryb z rodziny piękniczkowatych – jedynym jego przedstawicielem jest pięciosmużka
 Manuel Quintana – prezydent Argentyny w latach 1904-1906